Владимир Андреевич Гребенщиков (14 августа 1992 года, , Казахстан, 70 квартал, д13А, школа 31) — казахстанский хоккеист, защитник петропавловского «Кулагера», выступающего в ОЧРК.

Карьера 
Воспитанник темиртауского хоккея.

С сезона 2007/08 выступает в системе команд клуба «Барыс». За эти годы провёл 157 игр в чемпионате Казахстана. Забил 8 шайб и сделал 21 результативную передачу.

В первой лиге чемпионата России 2007/08 года провёл 48 игр, набрал 1+8 очков.

Провёл 48 игр в МХЛ, отметился 3 шайбами и 10 передачами.

Начиная с сезона 2014/15 привлекается к играм КХЛ в составе «Барыса», за который провёл 7 игр.

Участник двух юниорских и двух молодёжных чемпионатов мира.

Достижения 
  – 2 место на чемпионате мира (дивизион 1B, U20) - 2012

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте клуба «Барыс»

Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Номад»
Игроки ХК «Снежные барсы»
Игроки ХК «Кулагер»